

Geografia
 Illés – denominazione ungherese di Ilija,  comune della Slovacchia nel distretto di Banská Štiavnica

Onomastica
 Illés – variante ungherese del nome proprio di persona Elia

Persone
 Anna Illés – pallanuotista ungherese
 Béla Illés – ex calciatore ungherese
 Eugen Illés – regista, direttore della fotografia e sceneggiatore ungherese